Physikalismus bezeichnet:
 Physikalismus (Ontologie), in der Philosophie die These, dass alles, was existiert, physisch sei
 eine erkenntnistheoretische Position, in den 1930er Jahren von Otto Neurath und Rudolf Carnap formuliert, siehe logischer Empirismus